Юниорский турнир ФИФА 1954 — седьмой юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший в 1954 году в ФРГ. Это был последний турнир, проводящийся под эгидой ФИФА. С 1955 года турниры стали проводиться под эгидой УЕФА.

В турнире приняли участие 18 команд. Команды были разбиты на четыре группы (1 и 2 группы по четыре команды, 3 и 4 группы по пять команд), победители групп выходили в полуфинал и играли матчи по олимпийской системе. Победителем во второй раз стала сборная Испании.

Участники турнира 

  Австрия
  Англия
  Аргентина
  Бельгия
  Венгрия
  ГДР

  Ирландия
  Испания 
  Люксембург 
  Нидерланды 
  Португалия 
  Саар

  Северная Ирландия
  Турция
  Франция
  ФРГ
  Швейцария 
  Югославия

Групповая стадия

Группа 1 

Результаты матчей

Группа 2 

Результаты матчей

Группа 3 

Результаты матчей

Группа 4 

Результаты матчей

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

* Испания победила за счёт большего отношения забитых мячей к пропущенным в групповом раунде

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com  

Футбол в Европе в 1954 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Германии
Апрель 1954 года
1954 год в Германии
Чемпионаты Европы в Германии
Чемпионаты Европы в 1954 году